Леонид Маслов:
 Маслов, Леонид Петрович (род. 1935) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1959).
 Маслов, Леонид Романович (1895—1969) — генерал-майор медицинской службы (1943), начальник Военно-медицинской академии.